IGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chigorodó (Colombia)